Interkontinentala cupen 1998, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1998, var den trettiosjunde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 1 december 1998. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Real Madrid från Madrid, Spanien, som vann Champions League 1997–98. Sydamerika representerades av Vasco da Gama från Rio de Janeiro, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1998.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Real Madrid vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–1. Raúl blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
 Copa Libertadores 1998
 Uefa Champions League 1997/1998

Källor

Noter

1998
Fotbollsåret 1998
1998 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Club de Regatas Vasco da Gama
Real Madrid
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan